Hippolyte Flandrin – pittore francese
 Jean Flandrin – vescovo e cardinale francese
 Jules Flandrin – pittore francese
 Pierre Flandrin – cardinale francese